Il singolare del torneo di tennis Melbourne Outdoor 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jonathan Canter che ha battuto in finale Peter Doohan 5-7, 6-3, 6-4

Teste di serie 

Assente
 Jonathan Canter (campione)
 Christo Steyn (secondo turno)
 Michiel Schapers (secondo turno)

 Ricki Osterthun (primo turno)
 Peter Doohan (finale)
Assente
 Russell Simpson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Melbourne Outdoor 1985